U 280 oder U-280 bzw. U280 steht für:

 U 280 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine, Indienststellung am 13. Februar 1943, versenkt am 16. November 1943. 
 U 280, ein nach DIN 1026 genormter Stahlträger mit U-Stahl-Normalprofil und 280 mm Steghöhe.
 U 280, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U280